Zenkerella kan avse:

 Zenkerella insignis – en gnagare i familjen taggsvansekorrar
 Zenkerella (växter) – ett släkte av ärtväxter

Zenkerella